Гаплогруппа M:
 Гаплогруппа M (мтДНК)
 Гаплогруппа M (Y-ДНК)